Foulet ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Foulet (1900–1987), US-amerikanischer Romanist und Mediävist französischer Herkunft
 Lucien Foulet (1873–1958), französischer Romanist und Mediävist